Haynes – wieś w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Haynes – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Haynes – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams